Дармштат има више значења:
 Дармштат
 Дармштат (Илиноис)
 Дармштат (Индијана)